Ива́н Ники́форов:
 Никифоров, Иван Васильевич (1905—1977) — советский инженер-строитель, Герой Социалистического Труда (1958).
 Никифоров, Иван Исаевич (1906—1984) — советский учёный в области физической культуры.
 Никифоров, Иван Иванович (в монашестве Иннокентий; 1879—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Орловский.
 Никифоров, Иван Никифорович (1910—2003) — советский учитель, Герой Социалистического Труда (1968).
 Никифоров, Иван Яковлевич (1923—1943) — Герой Советского Союза.